Калиниче́нко — распространённая украинская несклоняемая фамилия. Образована от имени  при помощи распространённого суффикса -енко.

На Украине в начале 2000-х годов проживало более 20 тыс. людей с данной фамилией.

Известные носители

А 
 Калиниченко, Александр Анатольевич (род. 1966) — советский и украинский гребец-каноист.

Б 
 Калиниченко, Борис Алексеевич (1925—2002) — Герой Социалистического Труда, шофёр.

В 
 Калиниченко, Виталий Леонидович (род. 1983) — украинский футболист.

Г

Е 
 Калиниченко, Елена Николаевна (род. 1948) — советский учёный, доктор химических наук.

И 
 Калиниченко, Иван Лукич (1890—1918) — активный участник революционного движения на Криворожье.
 
 Калиниченко, Илья Яковлевич (1931—1997) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник.

Л 
 Калиниченко, Лаврентий Максимович (1908—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Калиниченко, Леонид Андреевич (1937—2018) — советский и российский учёный в области информатики, доктор физико-математических наук, профессор ВМК МГУ.

М 
 Калиниченко, Максим Сергеевич (род. 1979) — украинский футболист.

Н

П 
 Калиниченко, Пётр Иванович (1904—1986) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

Р 
 Калиниченко, Регина Зигманто (род. 1985) — украинская и российская гандболистка.

С 
 Калиниченко, Семён Зиновьевич (1915—1996) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Калиниченко, Сергей Владимирович (род. 1960) — советский футболист.

Ф 
 Калиниченко, Фёдор Лукич (1900—1980) — советский партийный деятель.

Я 
 Калиниченко, Яков Яковлевич (1869—1938) — живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1932).

См. также 
 
 Калинченко, Таисия Семёновна (род. 1949) — российская певица, актриса, заслуженная артистка России.

Примечания